Аутло — фамилия. Известные носители:
 Аутло, Бо (род. 1971) — бывший американский профессиональный баскетболист.
 Аутло, Трэвис (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.

См. также 
 «Аутло» — российский фильм 2019 года.